Виктор Давид Шёстрём (, 20 сентября 1879, Хёгеруд,  (ныне в ), , Швеция — 3 января 1960, Стокгольм) — шведский режиссёр и актёр, основатель классической шведской школы кинематографа, позволившей шведской кинематографии занять одно из лидирующих положений в мире в 1910-x-1920-х годах. Применил ряд нововведений в кинопроизводстве. Одним из первых шведских кинематографистов начал осваивать звук. Известен также как исполнитель роли профессора Исака Борга в классической картине Ингмара Бергмана «Земляничная поляна» (1957).

Биография 
С 1896 года становится актёром стокгольмского театра Васа. В 1912 году Виктор Шёстрём вместе с Морицем Стиллером начинает карьеру в фирме «Свенска». В том же 1912 году он снимается как актёр в фильме «Вампир» и, как режиссёр, ставит свой первый фильм «Садовник», однако он был запрещен цензурой). В 1912 году Виктор Шёстрём снялся в фильме Морица Стиллера «Чёрная маска».
Шестром снимался в главной роли, фильм был сделан в духе времени. Шестром переходил улицу по проволоке на высоте пятиэтажного дома. Эта скорее сенсационная, чем художественная картина ознаменовала скромное вступление Швеции на международный кинорынок.

В последующие несколько лет снимал преимущественно мелодрамы, однако быстро выработал собственный стиль, и ряд созданных им фильмов выбивается из жанровых рамок. Шёстрём строит свои драмы «Ингеборг Хольм» (1913), «Забастовка» (1914), «Один из многих» (1914), «Терье Виген» (1916) на социальных конфликтах, использует сильные романтические характеры, а в работе над формой применяет новаторские методы монтажа. В этот период усилиями Шёстрёма складывается «классическая шведская школа кинематографа».

Свои достижения Шёстрём развивает в фильмах «Горный Эйвинд и его жена» (1918), «Девушка с торфяного болота» (1917), «Сыновья Ингмара» (1918), «Карин, дочь Ингмара» (1919). Значительным достижением кино является его картина «Возница» (или «Призрачная тележка», 1920). Во всех картинах этого периода снимается сам Шёстрём.

С 1923 по 1930 год Шёстрём работает в Голливуде, однако созданные там ленты не поднимаются до уровня его шведских фильмов.

В 1930 году возвращается в Швецию, снимает один из первых шведских звуковых фильмов «Маркуреллы из Вадчёпинга» по роману Яльмара Бергмана.

В 1937 году снимает последнюю режиссёрскую работу, фильм «Под красной мантией».

Творчество В. Шёстрёма оказало значительное влияние на последующие поколения шведских кинематографистов, в том числе И. Бергмана. Именно Шёстрёма Бергман пригласил на главную роль в одном из наиболее значимых своих фильмов «Земляничная поляна» (1957). Роль профессора Борга стала последней в жизни Шёстрёма.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 1912 — Тайный брак / Ett hemligt giftermål
 1912 — Садовник / Trädgårdsmästaren
 1913 — Брачное бюро / Äktenskapsbyrån
 1913 — Смех и слёзы / Löjen och tårar
 1913 — Летний флирт леди Мэрион / Lady Marions sommarflirt
 1913 — Голос крови / Blodets röst
 1913 — Жизненные конфликты / Livets konflikter (совместно с М. Стиллером)
 1913 — Ингеборг Хольм / Ingeborg Holm
 1913 — Полукровка / Halvblod
 1913 — Чудо / Miraklet
 1914 — Любовь сильнее ненависти, или Тайна дочери леса / Kärlek starkare än hat eller skogsdotterns hemlighet
 1914 — Пастор / Prästen
 1914 — Не судите / Dömen icke
 1914 — Забастовка / Strejken
 1914 — Хорошая девушка следит за собой / Bra flicka reder sig själv
 1914 — Дети улицы / Gatans barn
 1914 — Дочь гор / Högfjällets dotter
 1914 — Сердца, которые встречаются / Hjärtan som mötas
 1915 — Один из многих / En av de många
 1915 — Искупленная вина / Sonad skuld
 1915 — Это было в мае / Det var i maj
 1915 — Дочери губернатора / Landshövdingens döttrar
 1915 — Сапожник, держись до последнего / Skomakare, bliv vid din läst
 1915 — В час суда / I prövningens stund (к/м)
 1915 — Деньги Иуды / Judaspengar
 1916 — Корабли, которые встречаются / Skepp som mötas
 1916 — Морские грифы / Havsgamar
 1916 — Она торжествует / Hon segrade
 1916 — Поцелуй смерти / Dödskyssen (к/м)
 1916 — Тереза / Therèse
 1917 — Терье Виген / Terje Vigen
 1917 — Девушка с Болотного хутора / Tösen från Stormyrtorpet
 1918 — Горный Эйвинд и его жена / Berg-Ejvind och hans hustru
 1919 — Сыновья Ингмара / Ingmarssönerna
 1919 — Завещание его превосходительства / Hans nåds testamente 
 1920 — Сандомирский монастырь / Klostret i Sendomir
 1920 — Карин, дочь Ингмара / Karin Ingmarsdotter
 1920 — Мастер / Mästerman
 1921 — Возница / Körkarlen
 1922 — Кто судит / Vem dömer
 1922 — Окружённый дом / Det omringade huset
 1923 — Пожар на борту / Eld ombord
 1924 — Назови человека / Name the Man
 1924 — Тот, кто получает пощёчины / He Who Gets Slapped
 1925 — Признания королевы / Confessions of a Queen
 1925 — Башня лжи / The Tower of Lies
 1926 — Алая буква / The Scarlet Letter
 1928 — Божественная женщина / The Divine Woman
 1928 — Маски дьявола / The Masks of the Devil
 1928 — Ветер / The Wind
 1930 — Дама для любви / A Lady to Love
 1930 — Желание каждой женщины / Die Sehnsucht jeder Frau
 1930 — Отцы и сыновья / Väter und Söhne
 1931 — Маркуреллы из Вадчёпинга / Markurells i Wadköping
 1937 — Под красной мантией / Under the Red Robe

Актёр 
 1912 — Садовник / Trädgårdsmästaren — Садовник
 1913 — Голос крови / Blodets röst — Даниэль Баркнер
 1913 — Жизненные конфликты / Livets konflikter — Отто Бернер
 1914 — Забастовка / Strejken — Карл Бернсон / Густав Бернсон
 1914 — Дочь гор / Högfjällets dotter — доктор Карл Вернер
 1915 — В час суда / I prövningens stund — Свен Нильсон
 1916 — Она торжествует / Hon segrade — Артур Борн
 1916 — Поцелуй смерти / Dödskyssen — старший инженер Вейлер / инженер Лебель
 1917 — Терье Виген / Terje Vigen — Терье Виген
 1918 — Горный Эйвинд и его жена / Berg-Ejvind och hans hustru — Эйвинд
 1919 — Сыновья Ингмара / Ingmarssönerna — Лиль Ингмар Ингмарсон
 1920 — Карин, дочь Ингмара / Karin Ingmarsdotter — Ингмар
 1920 — Мастер / Mästerman — Саммель Энеман
 1921 — Возница / Körkarlen — Давид Хольм
 1922 — Окружённый дом / Det omringade huset — капитан Дэвис
 1923 — Пожар на борту / Eld ombord — Дик
 1931 — Маркуреллы из Вадчёпинга / Markurells i Wadköping — Хильдинг Харальд Маркурелл
 1950 — К радости / Till glädje — профессор Сёндербю
 1957 — Земляничная поляна / Smultronstället — профессор Исак Борг

Примечания

Ссылки 
 Обзорная статья Яна Левченко на «Синематеке» 

Киноактёры Швеции
Режиссёры немого кино
Похороненные на кладбище Норра бегравнингсплатсен